Бєльчев Павло Васильович — народився 3 жовтня в 1957 році, м.Мелітополь, Запорізька область.

Біографія 
У 1964 році вступив і в 1974 році закінчив середню школу № 13 м. Мелітополь.
З 1974 року навчався в Запорізькому державному педагогічному інституті, де в 1979 році закінчив фізико-математичний факультет, спеціальність фізика та математика. Присвоєно кваліфікацію вчитель фізики і математики.
У 1977 році одружився, дружина — Громак Тетяна Федорівна, працює в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького.
За розподілом з 1979 по 1984 рік працював у середній школі № 2 с. Костянтинівка, Мелітопольського району.
З 1984 року працював учителем фізики в середній школі № 1 Мелітополя, інструктором шкіл.

Наукова діяльність 
 З 1988 по 1991 рік працював інструктором організаційного відділу.
 З 1991 по 1993 рік працював заступником директора з навчально-виховної роботи ЗОШ-№ 14.
 З 1994 по 2000 на аналогічній посаді в середній школі-комплексі № 9 Мелітополя.
 З 15 серпня 2010 року по 30 травня 2011 року було завідувачем кафедри математики і фізики.
 10 серпня 2010 року було написано рапорт про прізначенні деканом факультету інформатики та математики Бєльчева Павло Васильовича.
 На засіданні вченої ради університету 30 жовтня 2010 року таємним голосуванням був обраний декан факультету інформатики, математики та економіки — Бєльчев Павло Васильович, терміном на 5 років.

Основні наукові публікації за останні 5 років 

 Комп'ютерні технології у тематичному оцінюванні навчальних досягнень учнів.
 Психолого-педагогічні аспекти створення та використання електронного підручника в навчанні.
 Проблеми сучасної методології особистісного пізнання в дидактиці фізики.
 Роль і місце застосування наукових методів у фізиці.
 Електронний підручник з адаптивною системою діагностування навчальних досягнень студентів.
 Електронний підручник — крок до цифрової школи.
 Проектування змісту відеохрестоматії з фізики для учнів загальноосвітніх шкіл.
 Фізика з основами геофізики.
 Нові інформаційні технології.
 Нові інформаційні технології навчання.
 Загальна психологія.
 Програмний комплекс тематичного оцінювання навчальних досягнень з загальної психології.
 Загальна психологія.

Досягнення 
 За плідну науково-педагогічну діяльність по удосконаленню змісту навчально-виховного процесу Бєльчев Павло Васильович був нагороджений почесним дипломом.
 У 1993 році нагороджений знаком «Відмінник освіти України» та присвоєно вищу кваліфікаційну категорію.
 У 1998 році присвоєно звання «Учитель-методист».
 Є автором ряду друкованих рядів і здобувачем наукового ступеня.
 11 травня 2000 року в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького стає провідним інженером кабінету Сучасних технологій навчання.

Науковці Мелітопольського державного педагогічного університету
Українські педагоги
Кандидати технічних наук
Радянські педагоги
Педагоги Запорізької області